Новоселова — деревня в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав Ушаровского сельского поселения.

Автобусное сообщение. Находится на берегу реки Тайма.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района